Il ragno – film del 1913 diretto da Edoardo Bencivenga
 Il ragno – altro nome con cui è conosciuto L'assassino è costretto ad uccidere ancora, film del 1975
 Il ragno – romanzo di Michael Connelly pubblicato nel 1999
 Il Ragno – nome di una sūra del Corano, in arabo "Al-'Ankabût"
 Il Ragno – personaggio dei fumetti di Rat-Man

Pagine correlate 
Ragno (disambigua)
Ragni (disambigua)